Plaats in Indonesië
 Lohayong (Larantuka), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lohayong (Solor Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lohayong II, een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara